Pierer steht für:

 das Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, herausgegeben von Heinrich August Pierer
 ein Volksstamm der Thraker, siehe Thrakische Pierer

Pierer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Pierer (1836–1901), deutscher Verleger
 Eduard Pierer von Esch (1848–1902), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Eugen Pierer (1823–1890), deutscher Verleger

 Johann Friedrich Pierer (1767–1832), deutscher Mediziner und Verleger
 Peter von Pierer (1930–2019), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär
 Rosmarie Pierer (1918–2012), deutsche Fotografin und Werbegrafikerin
 Stefan Pierer (* 1956), österreichischer Unternehmer
 Victor Pierer (1826–1855), deutscher Druckereibesitzer und Verleger

Siehe auch:
 Bierer